Йо́зеф Мо́дер (, ; 19 сентября 1947) — чехословацкий футболист венгерского происхождения, полузащитник, тренер.

Карьера

Клубная 
Заниматься футболом начал в 13 лет.

Модер начал свою профессиональную карьеру в братиславском «Интере».

Большую часть карьеры провел в клубе «Локомотив-Кошице». Также выступал за пражскую «Дуклу» и австрийский «ГАК».

Во время выступлений за «ГАК» Модер выиграл Кубок Австрии, ставший первым профессиональным трофеем в истории клуба.

Сыграл в общей сложности 318 матчей и забил 75 мячей в чемпионате Чехословакии.

Завершил карьеру в возрасте 35 лет.

В сборной 
Был членом сборной Чехословакии по футболу на чемпионате Европы 1976 года, в составе которой выиграл золотую медаль. Он был известен как специалист по угловым ударам.

Модер дебютировал на международной арене в составе сборной Чехословакии 26 апреля 1972 года в домашнем матче против сборной Люксембурга, завершившемся со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Модер забил три мяча в четвертьфинальных матчах отборочного турнира к чемпионату Европы 1976 года в матче против сборной СССР и прошёл со сборной в финальный турнир, где так же выходил на поле.

Достижения 
 Чемпионат Европы
 Чемпион: 1976

 Кубок Чехословакии
 Обладатель: 1977, 1979

 Кубок Австрии
 Обладатель: 1981

Примечания

Ссылки 
Профиль игрока на сайте fotbal.cz

Игроки сборной Чехословакии по футболу
Футболисты Чехословакии
Игроки ФК «Интер» Братислава
Игроки ФК «Дукла» Прага
Игроки ФК «Локомотив» Кошице
Игроки ФК ГАК
Чемпионы Европы по футболу